Purwasari (Ciambar), een plaats in Indonesië
Purwasari (Dramaga), een plaats in Indonesië
Purwasari (Banjarsari), een plaats in Indonesië
Purwasari (Cisayong), een plaats in Indonesië
Purwasari (Kawali), een plaats in Indonesië
Purwasari (Garawangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing